Höllengrund steht für

 das Naturschutzgebiet in Zeuthen, Brandenburg, Deutschland; siehe Höllengrund – Pulverberg
 einen Flurnamen bei Hohenwalde unweit von Frankfurt (Oder), Brandenburg, Deutschland
 Höllengrund (Großschweidnitz), Flurname und das Kerbsohlental bei Großschweidnitz, Sachsen, Deutschland
 Höllengrund bzw. Tal der Kleinen Bockau mit der Talsperre Sosa, Sachsen, Deutschland
 Höllengrund (Sächsische Schweiz) zwischen Uttewalder Grund und dem Steinernen Tisch
 Höllengrund (Müglitz), ein linkes Seitental der Müglitz oberhalb von Mühlbach im Osterzgebirge
 den deutschen Namen eines Felsentales bei Česká Lípa, Tschechien; siehe Peklo (Nordböhmen)
 den deutschen Namen eines Tales unterhalb der Burg Chojnik (Burgruine Kynast) im Riesengebirge
 Höllengrund, deutscher Name von Peklo nad Zdobnicí, Ortsteil von Vamberk im Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien

Siehe auch:
 Höllental